Kőfejtő gejzírürege néven az alábbi barlangromok lettek írásban említve:

 Kőfejtő gejzírürege, tihanyi barlang volt.
 Kőfejtő-gejzirürege, a Kőfejtő gejzírürege másik neve.
 Kőfejtő gejzirürege, a Betömött-barlang másik neve.
 Kőfejtő gejzirürege, a Kőfejtő gejzírürege másik neve.